

Ковачеваць — населений пункт у складі общини Младеноваць округу Белград.
 Ковачеваць — населений пункт у складі общини Прієполє.
 Ковачеваць — населений пункт у складі міста Ягодина.

Ковачеваць — населений пункт у Бродсько-Посавській жупанії у складі міста Нова Градишка.
 Ковачеваць — населений пункт у Пожезько-Славонській жупанії у складі міста Липик.
 Ковачеваць — населений пункт у Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі громади Ровище.

Див. також 
 Ковачевець